Йозеф Томан (; ,  Австро-Венгрия — , , Чехословакия) — чешский писатель, поэт и драматург.

Биография 
В 1915 году из-за угрозы заболевания костным туберкулезом, с отцом уехал на побережье Адриатики, посетил Венецию. В 1918 году окончил Школу бизнеса в Праге. Был работником банка, не поладив с начальством, уехал в Италию в качестве представителя одной из чешских фирм. В 1920—1921 работал в посольстве Чехословакии в Риме, затем в торговой компании в Палермо.
Совершил коммерческие поездки в Малую Азию, Грецию, Испанию, Францию, Северную Африку.

После возвращения на родину — секретарь Общества прогрессивных чешских художников «Mánes», впоследствии — его директор. В 1930-х годах Томан занимался преимущественно драматургией и литературным творчеством, много публиковался в левой прессе. За театральные постановки антифашистского характера подвергался гонениям.

После окончания Второй мировой войны в 1945—1953 работал в театральном департаменте при Министерстве образования, с 1948 года руководил программой содействия искусствам. С 1953 года посвятил себя исключительно литературе.

Творчество 
Автор антифашистских пьес, созданных в соавторстве с женой, Мирославой Томановой (1906—1991), сборников стихов, прозы социального, лирического и исторического характера, детской литературы.
Снялся в кинокомедии «Курица и пономарь» (1951, режиссёра Олдржиха Липского).

Избранные произведения

Поэзия 
 «Праздник лета» (1925),
 «Стихи из окопов» (1946)

Пьесы 
 «Чёрное солнце» (1928),
 «Дом без окон» (1933),
 «Приятельница» (1936),
 «Река чарует» (1936, экранизирована),
 «Приятельница» (1936, в соавторстве с Мирославой Томановой),
 «Жаба в роднике» (1938),
 «Виноградник» (1938).

Романы и повести 
 «Давид Хрон» (1929)
 «Человек откуда-то» (1933),
 «О несмелом Кришпине и нетерпеливой Катержине» (1934),
 «Осиное гнездо» (1938),
 «Дон Жуан» (1944)
 «Славянское небо» (1948),
 «Медвежий угол» (1957, в соавторстве с Мирославой Томановой),
 «Итальянская палитра» (1962, в соавторстве с Мирославой Томановой),
 «Калигула, или После нас хоть потоп» (1963)
 «Сократ» (1975)

Примечания

Ссылки 
 Йозеф Томан

Писатели по алфавиту
Поэты по алфавиту
Драматурги по алфавиту
Чешские поэты
Поэты Чехии
Поэты Чехословакии
Чешские писатели
Писатели Чехословакии
Писатели Чехии
Драматурги Чехии
Драматурги Чехословакии
Авторы исторических романов
Детские писатели Чехии